El nombre Shun puede hacer referencia a los siguientes:

Personajes 
 El personaje del manga y anime Saint Seiya de nombre Shun de Andrómeda.

Cuchillería 
 La marca Shun de cuchillos.